Алидо има више значења:
 Алидо (Илиноис)
 Алидо (Тексас)